9/2 kan syfta på:

 9 februari
 2 september (amerikanskt datumformat)